Rekursywny system plików – wirtualny system plików, w którym zbiory plików (np. katalogi lub foldery) zawierają inne zbiory plików będące elementami tego samego wirtualnego systemu plików.

Przykładem rekursywnego systemu plików jest hierarchiczny system plików.

Systemy plików